Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 5. Wahlperiode (1965–1969).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 1965 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

In Klammern steht die Anzahl der Berliner Abgeordneten.

Präsidium 

 Präsident des Deutschen Bundestages Eugen Gerstenmaier (CDU) bis 31. Januar 1969 Kai-Uwe von Hassel (CDU) seit 5. Februar 1969

 Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages Carlo Schmid (SPD) bis 1. Dezember 1966; Karl Mommer (SPD) seit 14. Dezember 1966 Richard Jaeger (CSU) bis 26. Oktober 1965; Maria Probst (CSU) verstorben am 1. Mai 1967; Richard Jaeger (CSU) seit 11. Mai 1967 Thomas Dehler (FDP) verstorben am 21. Juli 1967; Walter Scheel (FDP) seit 8. September 1967 Erwin Schoettle (SPD)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-Bundestagsfraktion Rainer Barzel

 SPD-Bundestagsfraktion Fritz Erler verstorben am 22. Februar 1967 Helmut Schmidt seit 14. März 1967

 FDP-Bundestagsfraktion Knut von Kühlmann-Stumm bis 23. Januar 1968 Wolfgang Mischnick seit 23. Januar 1968

Bundesregierung 
 20. Oktober 1965 Ludwig Erhard wird mit 272:200:15 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Erhard II

 30. November 1966 Bundeskanzler Ludwig Erhard tritt von seinem Amt zurück.

 1. Dezember 1966 Kurt Georg Kiesinger wird mit 340:109:23 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Kiesinger

Ausschüsse 
 Der 5. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 5. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 05